Tiberius Claudius Pollio ist der Name folgender Personen:

* Tiberius Claudius Pollio (Agoranom), Agoranom
 Tiberius Claudius Pollio (Eques), römischer Offizier (Kaiserzeit)